Granberg est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1818-1884), ballerine suédoise
 (1754-1797), peintre finlandais
 (né en 1970), acteur et réalisateur suédois
 (1825-1857), écrivaine et traductrice suédoise
 (né en 1986), joueur finlandais de golf
 (né en 1953), homme politique américain en Illinois
 (né en 1965), homme politique suédois
 (1812-1907), compositrice et traductrice suédoise
Petter Granberg (né en 1992), joueur suédois de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme suédois
Patronyme finnois